Friedländer (orthographe allemande actuelle), Friedlaender (orthographe allemande classique), ou ailleurs Friedlander.

Toponyme 
 un habitant de Friedland in Ostpreußen, à présent Pravdinsk, en Russie.
 un habitant de l'une des localités allemandes nommées

Patronyme

Friedländer 
 Alexandre Friedländer (1906-1966), chef d'orchestre, compositeur et pédagogue soviétique.
 Camilla Friedländer (1856-1928), peintre autrichienne
 David Friedländer (1750-1834), banquier allemand
 Erik Friedlander, violoncelliste américain.
 Hans-Peter Friedländer (né en 1920), joueur de football suisse
Hugo Friedländer (1847-1918), journaliste, écrivain et chroniqueur judiciaire allemand
 Israel Friedlander (1876-1920), rabbin américain d'origine polonaise
 John Friedlander (né en 1941), mathématicien canadien
 Judah Friedlander, (né en 1969), acteur américain
 Kate Friedlander (1902-1949), médecin et psychanalyste austro-britannique
 Lee Friedlander (né en 1934), photographe américain
 Lee Friedlander, réalisatrice et productrice américaine
 Leo Friedlander (1890 – 1966), sculpteur américain
 Ludwig Friedländer (1824-1909), philologue allemand
 Margot Friedländer (1917-1998), chanteuse allemande
 Margot Friedländer (1921-), survivante allemande de l'Holocauste
  (multiple)
 Michael Friedländer (1767-1824), médecin allemand
 Michael Friedländer (1833-1910), orientaliste britannique
 Saul Friedländer (né en 1932) historien franco-israélien
 Tamara Awerbuch-Friedlander, biomathématicienne américaine
 Walter Friedlaender (1873-1966), historien de l'art allemand.

Friedlaender 
 Johnny Friedlaender (1912-1992), graveur

Lien externe
 

Homonymie de patronyme
Patronyme juif